Али́ Аамада́ (; ) — коморский и французский футболист, вратарь национальной сборной Комор. В прошлом выступал за молодёжную сборную Франции.

Карьера

Клубная 
Али Аамада — воспитанник футбольного клуба «Тулуза». Дебютировал в команде 20 февраля 2011 года в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Ренна», заменив за несколько минут до конца встречи Марка Видаля. В матче 27-го тура чемпионата против «Ланса» Аамада вышел на поле в стартовом составе (поскольку основной вратарь команды Матьё Вальверд в предыдущей игре был удалён с поля) и сыграл свой первый матч «на ноль» в Лиге 1. После поражения «Тулузы» от «Осера» в 31-м туре Аамада окончательно занял место в воротах команды и в остававшихся до конца чемпионата семи матчах пропустил лишь один гол.

В сезоне 2011/12 Али Аамада сыграл за «Тулузу» все 38 матчей чемпионата и единственную для команды игру в кубке Франции, уступив место в воротах Реми Риу лишь в матче кубка лиги против «Ниццы».

Сезон 2012/13 Аамада также проводит в качестве основного вратаря «Тулузы». Второй вратарь команды Оливье Блондель сыграл за сезон лишь несколько матчей, а Марк Видаль не сыграл ни одного. 22 сентября 2012 года на пятой добавленной минуте встречи с «Ренном» Али Аамада подключился к розыгрышу штрафного и ударом головой забил гол в ворота соперника, чем спас «Тулузу» от поражения в матче.

В январе 2016 года Аамада перешёл в турецкий клуб «Кайсериспор», с которым заключил контракт на два с половиной года.

Играл также в клубах «Конгсвингер», «Бранн», «Санта-Колома» и «Азам».

В сборной 
Али Аамада выступал за молодёжную сборную Франции. В 2011—2012 годах голкипер провёл за команду 11 матчей, в том числе 10 — в отборочном турнире к чемпионату Европы-2013.

В 2016 году Аамада принял решение выступать за национальную сборную Комор. Его дебют состоялся 24 марта 2016 года в матче со сборной Ботсваны.

Статистика

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: матчей — 33, из них «сухих» — 9 / пропущено голов — 37; побед — 10, ничьих — 12, поражений — 11

Примечания 

Футболисты Франции
Футболисты Комор
Футбольные вратари-бомбардиры
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Комор по футболу
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Кайсериспор»
Игроки ФК «Конгсвингер»
Игроки ФК «Бранн»
Игроки ФК «Санта-Колома»